ТТЦ — многозначная аббревиатура:
 ТТЦ — Телевизионный технический центр имени 50-летия Октября, Останкино
 ТТЦ — телефонно-телеграфный центр
 ТТЦ — топливо-транспортный цех
 ТТЦ — торгово-технический центр

См. также 
  — аббревиатура латиницей